Генрих Бирк (; ) — немецкий селекционер винограда. Довольно продолжительное время возглавлял  до своего выхода на пенсию.

Биография 
Родился  года в Висбадене.

С 1920 по 1923 год изучал агрономию в Боннском университете. После окончания, в 1924 году, работал на , расположенном неподалёку от монастыря Эбербах. Одновременно с работой в поле, он начал изучать философию в Гисенском университете, где защитился в 1929 году.

C 1927 года он работал ассистентом профессора Ф. Мута на исследовательской станции Гейзенхайма. С 1939 года возглавил недавно созданную Государственную станцию выращивания виноградарства (). В 1940 году был призван на армейскую службу в Вермахт, и к научной работе сумел вернуться лишь в 1945 году.

В 1955 году Генрих Бирк был назначен почетным профессором и директором . В 1964 году он вышел на пенсию, и его преемником стал . Некоторые из сортов винограда, выведенных Бирком, послужили Беккеру основой для его дальнейших экспериментов.

Умер  года в Гайзенхайме.

Выведение новых сортов винограда 

Бирк приобрёл известность благодаря выведению новых сортов винограда путем клонирования Рислинга и его скрещивания с другими сортами или видами винограда. Основной целью Бирка было вывести сорт винограда, который бы созревал раньше, чем Рислинг, что позволило бы культивировать его в не самых идеальных для виноградарства регионах. Им были выведены такие сорта винограда, как Arnsburger, Breidecker, Ehrenfelser, Gutenborner, Hibernal, Osteiner, Reichensteiner, Rotberger, Schönburger, Witberger. Некоторые сорта, например, Гибернал, действительно приобрели популярность в странах со сложными условиями для виноделия (Великобритания, Канада, Скандинавские страны).

Примечания 

Виноделие Германии
Селекционеры винограда
Селекционеры Германии